Plusieurs navires de lUS Navy ont porté le nom dUSS Norfolk, d'après la ville de Norfolk:

l, un brick qui participe à la quasi-guerre avec la France;
lUSS Norfolk (CA-137), un projet de croiseur lourd commencé en décembre 1944 au Philadelphia Naval Shipyard, mais dont la construction sera annulée en août 1945 avec la fin de la guerre;
l, un destroyer en service de 1953 à 1970;
l, un sous-marin de  en service depuis 1983.

Norfolk